Slabinja je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Hrvatska Dubica, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 317 stanovnika te 95 obiteljskih kućanstava.

Vidi još 
 Dodatak:Popis antifašističkih spomenika u Hrvatskoj
 Sveta Petka

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji